Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1969/70 werd gewonnen door Tilburg na een beslissingswedstrijd in Eindhoven (EMHC) tegen HTCC: 2-1.

Algemeen
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen en de runner-ups van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een halve competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. Doordat Tilburg en HTCC met een gelijk aantal punten de kampioenscompetitie eindigden moest er een beslissingswedstrijd gespeeld worden waarin Tilburg aan het langste eind trok. Als landskampioen plaatste Tilburg zich voor de Europacup I 1971.

Eindstanden

Legenda

Zie ook
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1969/70

Hockey in 1969
Hockey in 1970
 1969/70